Nainital (district), een district van de Indiase staat Uttarakhand
 Nainital (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Nainital